Armentia steht für:

 Armentia (Vitoria-Gasteiz), einen Stadtteil von Vitoria-Gasteiz und ehemaligen Bischofssitz
 Titularbistum Armentia, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Armentia ist der Familienname von:

 Nicolás Armentia Ugarte (1845–1909), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von La Paz in Bolivien
 Pello Bilbao Lopez de Armentia (* 1990), spanischer Radrennfahrer